Matipó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matipó (ort), Minas Gerais, 
 Matipó (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar